Forteguerri

 Giovanni Forteguerri (1508-1582) ;
 Niccolò Forteguerri (1674-1735), cardinal et poète italien ;
 Scipione Forteguerri (1466-1515), philologue italien.

Homonymie de patronyme